È particolarmente nota per la serie di pozzi, serbatoi e piscine artificiali che fornivano acqua ai pellegrini musulmani lungo il percorso da Baghdad a La Mecca e Medina, ribattezzato "Darb Zubaidah" in suo onore. Le sue gesta e quelle del marito costituiscono una parte della celebre raccolta di racconti Le mille e una notte.

Biografia 
La data di nascita di Zubaidah ci è ignota; tuttavia, è certo che lei fosse almeno un anno più giovane del marito, Hārūn al-Rashīd, che sposò nel 781. Il padre, Ja'far, era fratellastro del califfo abasside al-Mahdi; la madre, Salsal, era la sorella maggiore di Khayzuran, seconda moglie di al-Mahdi e madre dei futuri califfi al-Hadi e Hārūn al-Rashīd.

Il nome di nascita di Zubaidah era Sukhainah o Amatul al-'Aziz; il nome attuale le venne dato dal nonno, il califfo al-Mansur, ed è traducibile con "piccola pallina di burro". In seguito, Zubaidah ricevette la kunya Umm Ja'far (ovvero "madre di Ja'far"), che riflette il suo lignaggio reale come al- nipote del califfo Abu Ja'far al-Mansur e moglie del califfo Abu Ja'far Hārūn al-Rashīd. Uno dei figli legittimi di Zubaidah era al-Amin, futuro califfo abasside successore del padre.

Al suo quinto pellegrinaggio verso la Mecca notò che una siccità aveva devastato la popolazione, riducendo il pozzo di Zemzem a un rivolo d'acqua. Decise quindi di spendere oltre due milioni di dinar per migliorare l'approvvigionamento idrico della Mecca e della provincia circostante: ciò includeva la costruzione di un acquedotto alla sorgente di Hunayn, novantacinque chilometri a est, e della Ayn Zubaydah (trad. "sorgente di Zubaydah"), lunga trentotto chilometri e considerata un «capolavoro dell'ingegneria». Secondo Ibn Khallikan, quando gli ingegneri avvertirono Zubaidah riguardo alle spese dei lavori, ella rispose dicendo di voler continuare l'opera anche se «ogni colpo di piccone costasse un dinar».

Si impegnò anche per migliorare il percorso dei pellegrini da Kufa a La Mecca, di una lunghezza complessiva di circa  km in mezzo al deserto. La strada fu asfaltata e sgomberata da massi; vennero aggiunti anche dei depositi di acqua lungo il tragitto, in grado di catturare l'acqua piovana.

Il viaggiatore Ibn Battuta, riferendosi a Zubaidah, affermò che «ogni serbatoio, piscina o pozzo su questa strada che va dalla Mecca a Baghdad è dovuto alla sua generosità [...] se non fosse stato per la sua preoccupazione verso questa rotta, essa non sarebbe utilizzabile».

La leggenda narra che il suo palazzo «suonasse come un alveare»: ciò sarebbe dovuto alle cento donne da lei assunte per cantare a memoria il Corano.

Note

Collegamenti esterni